Éric Poujade (1972) – ex ginnasta francese
Pierre Poujade (1920-2003) – sindacalista e politico francese
Robert Poujade (1928-2020) – politico, funzionario e insegnante francese